Ковыльное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Ковыльное — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Ковыльное — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Ковыльное — до 1993 г. название села Жалгызтал в подчинение Аркалыкской горадминистрации Костанайской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под властью России
 Ковыльное — село в Джанкойском районе.
 Ковыльное — исчезнувшее село в Симферопольском районе.
 Ковыльное — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Ковыльное — село в Раздольненском районе.

Россия 
 Ковыльное — деревня в Альменевском районе Курганской области.

Украина 
 Ковыльное — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.
 Ковыльное — село в Новотроицком районе Херсонской области.